Stare Budy peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Stare Budy, village

dans la voïvodie de Łódź
 Stare Budy, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Stare Budy, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Stare Budy, village du powiat de Sochaczew
 Stare Budy, village du powiat de Wyszków